Якоб Кифер (3 декабря 1919 года — 18 января 1991 года) — бывший немецкий гимнаст. Участник летних Олимпийских игр 1952 и 1956 годов в спортивной гимнастике.

Спортивные достижения 

На летних Олимпийских играх 1952 и 1956 годов Якоб Кифер занял в командных соревнованиях, соответственно, четвёртое и пятое место. В индивидуальных соревнованиях его лучшим достижением было седьмое место на Олимпиаде 1956 года.

За свою спортивную карьеру он выиграл в 12 национальных чемпионатах на параллельных брусьях (1950, 1954), в упражнениях на коне (1950, 1951 и 1954), на кольцах (1950), в опорном прыжке (1950, 1954), на перекладине (1950), в вольных упражнениях (1950) и многоборье (1950, 1951).

Закончив выступать на соревнованиях, он работал тренером в спортивном клубе VfL Bad Kreuznach, потом дворником и экскурсоводом в музее Schlossparkmuseum.

С 1999 года его имя носят спортивная школа и многофункциональный спортивный зал в Бад-Кройцнахе, Германия.

Награды 
 Серебряный лавровый лист — высшая спортивная награда Германии (1951)
 Серебряный знак почета федеральной земли Рейнланд (1952)

Примечания 

Родившиеся в 1919 году
Умершие в 1991 году
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1952 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1956 года